Osoby o tym nazwisku:
 Tadeusz Czudowski (szlachcic)
 Tadeusz Czudowski (powstaniec styczniowy)
 Tadeusz Czudowski (dyrygent)